Саксонская Швейцария () — топоним:

 Саксонская Швейцария — область на востоке Германии.
 Саксонская Швейцария — Восточные Рудные Горы — район на востоке земли Саксония в ФРГ.
 Саксонская Швейцария (район Германии) — ранее существовавший на Востоке Саксонии район.
 Саксонская Швейцария (национальный парк) — национальный парк, охватывающий значительную часть Саксонской Швейцарии.